La Jaça és un cim de 299,6 m alt del terme comunal rossellonès de Nefiac, a la Catalunya Nord, tot i que els seus vessants septentrionals penetren en el terme de Bellestar (Fenolleda). És un dels cims que conformen el massís que separa les conques de la Tet i de l'Aglí.

Referències 

Muntanyes del Rosselló
Nefiac